Братья Юдины, архитектурная студия YUDIN Design (14 апреля 1980, Херсон). Братья-близнецы Александр Юдин и Владимир Юдин, дизайнеры, архитекторы, телеведущие. Стали широко известны, благодаря телешоу На Ножах" — 1+1 (телеканал), где выступили в роли экспертов по реновации заведений в разных городах Украины. В сфере дизайна работают с 2000 года. В 2010 году — открыли собственную мастерскую изделий из дерева, стекла и металла. С 2017 года являются постоянными экспертами телешоу «Design Tour» на канале O-TV (телеканал). Обладатели различных наград и специальных премий как в сфере дизайна интерьера и архитектуры, так и в направлении графического дизайна. Например: Украинская Национальная Премия «Interium»; охватывающий разные сферы производства и индустрии развлечений украинский конкурс «UKRAINIAN DESIGN THE VERY BEST OF». И также работы Братьев Юдиных были отмечены другими национальными и международными наградами.

С 2019 года Александр И Владимир Юдины являются членами Национального Союза Художников Украины.

Биография 

Александр и Владимир Юдины родились 14 апреля 1980 года. Александр старше Владимира на 5 минут.

Родители 
Отец: Юдин Леонид Порфирьевич;— заместитель Херсонского ОАО «Такси-Сервис». Мать: Юдина Татьяна Григорьевна — заместитель директора Экономико-Технологического колледжа Херсонского национального технического университета, преподаватель философии.

Образование и первые работы 
После окончания образования, Владимир и Александр Юдины поступили в киевский НАОМА — Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры на факультет графического дизайна.

Ещё во время обучения, в 2000-ом году, украинские дизайнеры начали постоянное сотрудничество с различными культурными учреждениями и заведениями. Довольно быстро они стали первыми специалистами в Украине, которые обратились к новым стилистическим направлениям, применяя в интерьерах корпоративную информационную систему. В тот период это была деятельность преимущественно направленная на редизайн, реставрацию. Тогда же Александр и Владимир Юдины создавали и курировали архитектурные проекты, которые стали культурными памятниками разных городов Украины. Неизвестные до этого на постсоветском пространстве стили: минимализм, эклектика, новые веяния модерна, скандинавский и другие — дизайнеры применили по-новому интерпретируя национальную эстетику. Так, к примеру, логотип заведение ONE LOVE Espresso Bar, которое уже несколько раз получал престижную ресторанную премию СОЛЬ — напоминает традиционный украинский орнамент для вышиванок, выполненный из изображения кофейных зёрен.

На протяжении последних 10 лет, творческая студия Юдиных разрабатывает дизайнерские решения для заведений HoReCa в Украине, Польше и других странах. В студии и мастерской Братьев Юдиных работают 30 специалистов: инженеры, дизайнеры, архитекторы, скульпторы, мастера по работе с разными материалами и конструкциями. Проекты Владимира и Александра Юдиных постоянно появляются на страницах авторитетных СМИ о дизайне и формируют представление об украинском дизайне в мире. В конце 2019 года французский журнал «Harmonies» и австралийский «D+A» опубликовали интерьеры студии Yudin Design как одни из самых показательных работ года.

Личная жизнь 
Оба брата женаты:
 Александр Юдин: жена — Сергеева Илона Валентиновна,
 два ребёнка.
 Владимир Юдин: жена — Юдина Наталья Ивановна,
 два ребёнка.

Творческие достижения

Телешоу На Ножах-2 

В 2016 году Владимир и Александр Юдины взяли участие во втором сезоне популярного телешоу На ножах на каналі 1+1 (телеканал). Дизайнеры выступили в роли соведущих ресторатора Димы Борисова и телеведущей Ольги Фреймут. Именно благодаря Ольге дизайнеры стали известны в народе как «братья Юдины», поскольку ведущая постоянно использовала именно это выражение. Задачей Александра и Владимира на телешоу было обновление внешнего облика заведений, которые потерпели неудачу. Также на шоу Юдины помогали найти удачное название для ресторанов или кафе, разрабатывали для них новые логотип, меню, форму для персонала и даже оригинальные способы подачи блюд. В момент выхода телешоу На Ножах Александра и Владимира стали приглашать для проведения профессиональных мастер-классов на тему создания культурно-осмысленных пространств. Их видение и большой практический опыт прежде всего интересны рестораторам, шеф-поварам, молодым дизайнерам.

Открытие творческой студии 

Братья Александр и Владимир Юдины открыли студию YUDIN Design в 2000 году. Первые серьёзные работы дизайнеров были реализованы для известной в то время сети ресторанов «Козырная Карта». Братья Юдины Юдини проявили себя, применяя стили ретро и китч. В основном, они создавали тематические интерьеры (например, на морскую, итальянскую, грузинскую тематику и т. д.). В общем счёте, для сети «Козырная Карта» дизайнеры-близнецы оформили более 20 заведений.

На сегодняшний день, Братья Юдины ежегодно оформляют около 30 архитектурных объектов и интерьеров в разных городах Украины и Европы. И более 50 ТМ, включая комплексный фирменный стиль.

Работы Братьев Юдиных ежегодно становятся номинантами и победителями национальных и международных конкурсов, а их творческая студия достойно представляет современный украинский дизайн на мировом уровне.

В 2019 году дизайнеры Александр и Владимир Юдины придумали стаканчики, которые символизируют киевский кофе — бренд KYIV TO GO с логотипом в виде киевского каштан, внутри которого находится кофейное зёрнышко. Таким образом, студия YUDIN Design идентифицировала кофе, который стал ещё одни гурмэ-символом столицы Украины наравне с киевским тортом, котлетой по-киевски и т. п.

Профессиональные достижения 

 {|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!Название премии
!Регион
!Профессиональная номинация
!Проект
!Место
!Год
!Источник
|-
| Archilovers || Международная платформа || Restaurants and caffes || кофейня «ONE LOVE Espresso Bar» || bgcolor=#f7f6a8 |  || 2015 ||
|-
| Interium || Украина || Интерьер общественных заведений: рестораны, кафе, бары || кофебар «TAKAVA» || bgcolor=#dce5e5 |  || 2018 || на фото ниже
|-
| Interium || Украина || Интерьер общественных заведений: рестораны, кафе, бары || ресторан «BULL Butcher and Wine» || bgcolor=#ffdab9 |  ||2018||
|-
| UKRAINIAN DESIGN THE VERY BEST OF || Украина || Lighting design || Светильник «BELL» || bgcolor=#dce5e5 |  || 2018 ||
|-
| BOUN UNI Furniture Design Awards || Международный конкурс (Индия) || Hospitality || Кожаный «RIBBON» || bgcolor=#dce5e5 |  || 2018 || на фото справа
|-
| СОЛЬ || Украина || Лучшая кофейня года || бар «ONE LOVE Espresso Bar» || bgcolor=#f7f6a8 |  || 2018 ||
|-
| Archilovers || Международная платформа || Restaurants and caffes || ресторан «BULL Butcher and Wine» || bgcolor=#f7f6a8 |  || 2018 ||
|-
| UKRAINIAN DESIGN THE VERY BEST OF || Украина || Environmental Design || паб «REBERBAR» || bgcolor=#f7f6a8 |  || 2019 ||
|-
| Brilliant Brand Awards || Международный конкурс (Индия) || «Marketing Decisions» || Дизайн айдентики для кофебара «TAKAVA» || bgcolor=#dce5e5 |  || 2019 ||
|-
| Interium || Украина || Кафе || паб «REBERBAR» || bgcolor=#ffdab9 |  ||2019||
|-
| UKRAINIAN DESIGN THE VERY BEST OF || Украина || Environmental Design || кофебар «TAKAVA 2.0» || bgcolor=#f7f6a8 |  || 2020 ||
|-
| UKRAINIAN DESIGN THE VERY BEST OF || Украина || Environmental Design || итальянский ресторан «ITALIST Prosecco Bar» || bgcolor=#dce5e5 |  || 2020 ||
|-
| UKRAINIAN DESIGN THE VERY BEST OF || Украина || Environmental Design || итальянский ресторан «ITALIST Pizza Pasta Bar» || bgcolor=#dce5e5 |  || 2020 ||
|-
| «ЗЕРНО» — премия всеукраинского гида по кофе-барам III волны || Украина || Самый успешный концепт года || сеть кофе-баров TAKAVA ||  bgcolor=#f7f6a8 |  || 2020 ||
|-
| Interium || Украина || Интерьер общественных заведений: рестораны, кафе, бары || кофебар PRO espresso || bgcolor=#f7f6a8 |  ||2021||
|-
| UKRAINIAN DESIGN THE VERY BEST OF || Украина || Environmental Design || ресторан «CALIFORNIA American style Asian restaurant» || bgcolor=#f7f6a8 |  || 2021 ||
|-
| UKRAINIAN DESIGN THE VERY BEST OF || Украина || Environmental Design || кофебар «TAKAVA» в ТЦ River Mall|| bgcolor=#dce5e5 |  || 2021 ||
|}

Примечания 

Архитекторы Украины
Дизайнеры мебели
Дизайнеры Украины